Williamston est le nom de plusieurs villes américaines :
 Williamston (Michigan)
 Williamston (Caroline du Nord)
 Williamston (Caroline du Sud)